Tetrastemmatidae är en familj av djur. Tetrastemmatidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Tetrastemmatidae finns 164 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Tetrastemmatidae